Marta és un prenom femení d'origen Hebreu; מרתא (pronunciat Martâ). A la Bíblia s'esmenta Santa Marta de Betània, germana de Llàtzer i Maria. Marta és un nom de pila; מרתא; que significa "preciosa". Deriva de la paraula "מרתא" (Marta) que es tradueix com "senyora" "dama".

Santoral 
 23 de febrer, Santa Marta d'Astorga.
 29 de juliol, Santa Marta.

Traducció en altres idiomes 
 Anglès i Alemany: Martha
 Castellà: Marta
 Català: Marta
 Euskera: Marte
 Francès: Marthe
 Hongarès: Márta
 Italià: Marta
 Japonès: Maruta
 Polonès: Marta
 Portuguès: Marta
 Rus: Marfa

Martes cèlebres 
Vegeu aquí articles de la viquipèdia que comencen per Marta

Reialesa 
 Marta de Suècia, princesa de Suècia i princesa hereva de Noruega.

Polítiques 
 Marta Alòs i López, ex-diputada al Parlament de Catalunya per CIU.
 Marta Camps i Torrens, diputada al Parlament de Catalunya pel PSC.
 Marta Rovira, ex-consellera de la Generalitat de Catalunya actualment exiliada a Suïssa.
 Marta Canessa, ex-primera dama de l'Uruguai.
 Marta Cid i Pañella, diputada el Parlament de Catalunya.
 Martha Hildebrandt, política peruana.
 Marta Larraechea, política xilena.
 Marta Llorens i Garcia, diputada al Parlament de Catalunya per CIU.
 Marta Mata i Garriga, pedagoga, diputada i senadora socialista i presidenta del Consell Escolar de l'Estat.
 Marta Sahagún, ex-primera dama de Mèxic.
 Marta Torrado de Castro, diputada valenciana al Congrés dels Diputats pel PP.

 Actrius 
 Marta Balletbò-Coll, actriu, directora, productora i guionista de cinema catalana.
 Marta Grau, actriu catalana.
 Martha Hackett, actriu nord-americana.
 Marthe Keller, actriu suïssa.
 Marta Marco i Vinyes, actriu catalana.
 Marta Padovan, actriu catalana.
 Marta Ribera, actriu catalana.
 Martha Scott, actriu nord-americana.
 Marta Hazas, actriu espanyola.
 Marta Torné, presentadora i actriu catalana.

 Cantants, músiques i ballerines 
 Marta Almirall i Elizalde, ballarina i coreògrafa catalana.
 Martha Alter, compositora nord-americana.
 Marta Carrasco, ballarina i coreògrafa catalana.
 Marta Casals Istomin, música porto-riquenya.
 Martha Mödl, soprano alemanya.
 Marta Roure Besolí, cantant andorrana.
 Marta Sánchez, cantant madrilenya.
 Martha Wainwright, cantant canadenca.

 Escriptores 
 Marthe Bibesco, escritora romanesa-francesa.
 Marta Brunet Cáraves, escriptora xilena.
 Martha Gellhorn, escriptora nord-americana.
 Marta Pessarrodona i Artigues, poetessa catalana. Creu de Sant Jordi.
 Marta Pérez i Sierra, escriptora catalana.
 Marta Repullo i Grau, escriptora andorrana.
 Marta Rivera de la Cruz, escriptora gallega.

 Esportistes 
 Marta Ejarque i Guillamat, jugadora d'hoquei sobre herba.
 Marta Fernández Farrés, jugadora de bàsquet catalana.
 Marta Gens i Barberà, jugadora de voleibol catalana
 Marta Marrero, tennista canària.
 Marta Palau Barquero, esquiadora catalana.
 Marta Prat i Calmet, jugadora d'hoquei sobre herba.
 Marta Torrejón i Moya, futbolista catalana
 Marta Vieira da Silva, futbolista brasilera

 Altres 
 Marta Corachan i Cuyàs, Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en el món sanitari.
 Marta Esteban i Roca, productora de cinema catalana.
 Marta Estrada i Miyares, Creu de Sant Jordi pel mèrit científic i tecnològic.
 Martha Stewart, empresària nord-americana.
 Marta Viladot i Santaló'', periodista catalan
Prenoms femenins